Gabriela Dabrowski și Luisa Stefani au fost campioanele en-titre, dar Stefani n-a putut să-și apere titlul din cauza unei accidentări. Dabrowski joacă în parteneriat cu Giuliana Olmos.

Coco Gauff și Jessica Pegula le-au învins pe  Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez în finală, 6–4, 6–7(5–7), [10–5] cîștigând titlul de dublu feminin la Canadian Open 2022.  Odată cu victorie, Gauff a urcat pentru prima dată pe prima poziție în clasamentul WTA la dublu, devenind a doua cea mai tânără jucătoare care a ajuns pe locul 1 din istorie, după Martina Hingis în 1997. Elise Mertens și Zhang Shuai au fost, de asemenea, în competiție pentru numărul 1 la dublu la începutul turneului.

Capi de serie 
Primele patru perechi intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022